Denna artikel listar medaljfördelningen vid panamerikanska spelen 2015 som anordnades 10-26 juli 2015 i Toronto, Kanada.

Medaljfördelning

Källor

Referenser

2015
Panamerikanska spelen 2015